

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 7 июня

Международные 
  — Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

Национальные 
  — День краудфандинга
  — День рождения Принца Йоахима.
  — День Республики.
  — День финансовых и экономических работников.
  — День мучеников.
  — День провозглашения независимости (от Швеции в 1905) .
  — День флага.
  — День бога Камелиха

Религиозные 
  Православие
 Третье обре́тение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (ок. 850);
 память святителя Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского (1857);
 память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского (IV в.);
 память преподобномученицы Елены (Коробковой), инокини (1938);
 память преподобномученика Тавриона (Толоконцева), монаха (1939);
 память святителя Иннокентия, архиепископа Херсонского (1857).

Именины 
 Католические: Вяслав, Роберт.
 Православные: Елена, Иван, Иннокентий, Таврион, Ферапонт.

События 
См. также: :Категория:События 7 июня

До XVIII века 
 1099 — Первый крестовый поход: взятие Иерусалима.
 1340 — в Голландии основан город Роттердам.
 1420 — войска Венецианской республики взяли Удине, уничтожив независимость Аквилейского патриархата как государства.
 1494 — заключён Тордесильясский договор между Испанией и Португалией о разделе сфер колониальных захватов в Западном полушарии.
 1498 — Христофор Колумб отправился в своё третье путешествие.
 1520 — у Кале встретились король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I, которые устроили трёхнедельный пир с 10 тысячами придворных (этот пир на 10 лет опустошил французскую казну) — т. н. «Поле золотой парчи».
 1585 — начало первого плавания Джона Дэвиса с целью найти северный путь из Англии в Индию.
 1628 — Петиция о праве (один из ) одобрена королём Чарльзом I и стала законом.
 1640 — в Барселоне произошло событие известное как  — восстание каталонских крестьян против Короны. Убит вице-король и несколько королевских чиновников. Начало Сегадорского восстания.
 1654 — коронован французский король Людовик XIV.
 1684 — в ходе Войны за Воссоединение между Испанией и Францией . Впоследствии он отошёл Франции по .
 1692 — произошло землетрясение на Ямайке, вызвавшее цунами, которое уничтожило город Порт-Ройал — главную пиратскую базу в Карибском море. Начался закат эпохи пиратства в Вест-Индии.

XVIII век 
 1732 — в Санкт-Петербурге заложен первый Зимний дворец, сооружённый для императрицы Анны Иоанновны.
 1753 — английский король Георг II подтвердил парламентский акт о приобретении в государственную собственность коллекции покойного сэра Хэнса Слоуна.
 1775 —  на заседании Континентального конгресса Ричард Генри Ли внёс резолюцию о переименовании Соединённых Колоний (United Colonies) в Соединённые Штаты (United States).
 1776 — все английские колонии Америки, кроме Нью-Йорка, проголосовали за независимость.

XIX век 
 1867 — в России изданы особые правила, отдававшие студентов под двойной контроль — университетского начальства и полиции.
 1872 — в Москве начато строительство первой в городе конно-железной дороги.
 1880 — в ходе Тихоокеанской войны произошла , закончившаяся взятием города и его аннексией в пользу Чили.
 1883 — освящение Храма Христа Спасителя в Москве.

XX век 
 1903 — в Берлине французский учёный Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента — полония.
 1905 — расторжение Шведско-норвежской унии.
 1917 — партия эсеров в России раскололась на правых и левых.
 1919 — в Нью-Йорке впервые проведены письменные тесты для получения водительских прав.
 1921 — заключён Договор о сотрудничестве между Румынией и Королевством сербов, хорватов и словенцев (будущая Югославия).
 1929 — в соответствии с Латеранскими соглашениями образовано государство Ватикан.
 1938
 Нацистское правительство Австрии объявило, что все желающие вступить в брак обязаны доказать своё арийское происхождение.
 Первая пьеса показана по телевизору. Называлась она «Сюзанна и Бог» и имела оригинальный бродвейский состав исполнителей. 
 Первый полёт американского экспериментального самолёта Douglas DC-4E.
 1939 — на экраны СССР вышел фильм Абрама Роома «Эскадрилья № 5» («Война начинается»), повествовавший о грядущей войне СССР с Германией. Фильм продержался на экране несколько дней, так как советско-германские отношения временно улучшились, и советская пропаганда решила не раздражать Гитлера.
  — Вторая мировая война: победой американцев над японцами завершилась битва за Мидуэй.
  — король Норвегии Хокон VII вернулся из изгнания, которое продолжалось ровно 5 лет.
 1946 — возобновление в Великобритании регулярного телевещания Би-би-си. Передачи принимают менее 12 тысяч телезрителей.
 1948 — отставка президента Чехословакии Эдварда Бенеша и установление коммунистического режима.
 1950 — советское правительство выступило с меморандумом об Антарктике, направленным против планов США решить проблему «Ледяного континента» в узком кругу западных государств. В меморандуме говорилось о непризнании никаких решений в отношении Антарктиды, принятых без участия СССР, и упоминался приоритет русских открытий в Антарктике. Международный договор об использовании Антарктики только в мирных целях и свободе научных исследований на шестом континенте был заключён в 1959 году.
 1960 — в Саудовской Аравии женщинам разрешено получать образование.
 1962 — вступление Монгольской Народной Республики в СЭВ.
 1963 — состоялся теледебют группы The Rolling Stones в программе Thank Your Lucky Stars. Фирма грамзаписи Decca выпустила первый сингл группы "Come On".
 1965 — корпорация Sony представила первый домашний видеомагнитофон по цене $995 — .
 1967 — израильтяне взяли под контроль Стену Плача в Иерусалиме.
 1981 — ВВС Израиля нанесли бомбовый удар по иракскому ядерному реактору Осирак и полностью уничтожили его.
 1983 — запущена автоматическая межпланетная станция «Венера-16» для исследования Венеры.
 1989 
 В ходе работы I Съезда народных депутатов СССР создана Межрегиональная депутатская группа — первая в Советском Союзе легальная парламентская оппозиция.
 Катастрофа DC-8 под Парамарибо. Погибли 176 человек. Это крупнейшая катастрофа в истории Суринама.
 
 Алексий II избран патриархом Московским и всея Руси.
 На встрече в Москве представители 7 государств Варшавского договора приняли решение пересмотреть характер и функции союза, которому из военного предстоит стать политическим. Венгрия заявила о своём намерении выйти из союза до конца 1991 года.
  — Верховный Совет Украинской ССР принял решение о переподчинении республике союзных предприятий на её территории.

XXI век 
  — парламентские выборы в Великобритании, вторая подряд победа лейбористов.
  — катастрофа Y-8 под Тавоем над Андаманским морем, 122 погбиших.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 7 июня

До XIX века 
  — Цзин-цзун (ум. 1048), основатель и первый император Западного Ся (1038—1048).
  — Федерико да Монтефельтро (ум. 1482), правитель Урбино (с 1474), кондотьер.
  — Жуан III (ум. 1557), король Португалии (1521—1557).
  — Людвиг Георг Зимперт (ум. 1761), маркграф Баден-Бадена (1707—1761).
 1757 — Джорджиана Кавендиш, герцогиня Девонширская (ум. 1806), английская писательница, светская львица, хозяйка литературного салона.
 1778 — Джордж Браммел (ум. 1840), английский денди, законодатель мод 1800-х годов, введший в моду шейные платки.
 1794 — Пётр Чаадаев (ум. 1856), русский религиозный философ, писатель, общественный деятель и публицист.

XIX век 
 1828 — Борис Чичерин (ум. 1904), русский правовед, философ, историк и публицист.
 1829 — Николай Фёдоров (ум. 1903), мыслитель, создатель утопической системы, родоначальник русского космизма.
  — Алоис Гитлер (ум. 1903), австрийский чиновник, отец Адольфа Гитлера.
  — Шарлотта Бельгийская (ум. 1927), принцесса Бельгии, императрица-консорт Мексики.
 1845 — Леопольд Ауэр (ум. 1930), российский и немецкий скрипач, дирижёр, композитор и педагог.
 1848 — Поль Гоген (ум. 1903), французский живописец, график, скульптор и керамист, постимпрессионист.
 1868 — Чарльз Ренни Макинтош (ум. 1928), английский архитектор, дизайнер и иллюстратор.
 1872 — Леонид Собинов (ум. 1934), певец (лирический тенор), народный артист РСФСР, крупнейший представитель русской классической вокальной школы.
 1877 — Чарльз Баркла (ум. 1944), английский физик, лауреат Нобелевской премии (1917).
 1879 — Кнуд Расмуссен (ум. 1933), датский этнограф, исследователь Гренландии и арктической Америки.
 1889 — Михаил Цехановский (ум. 1965), художник и режиссёр, один из зачинателей советской мультипликации.
 1890 — Луи Шадурн (ум. 1925), французский поэт, писатель-романист.
 1896
 Роберт Малликен (ум. 1986), американский химик, профессор, лауреат Нобелевской премии (1966).
 Имре Надь (ум. 1958), венгерский политик, премьер-министр в 1953—1955 гг. и во время восстания 1956 г.
 1897 — Кирилл Мерецков (ум. 1968), Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.

XX век 
 1901 — Кришнасами Венкатараман (ум. 1981), индийский учёный-химик.
 1905 — Джеймс Брэддок (ум. 1974), американский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе.
 1906 — Константин Платонов (ум. 1984), советский психолог, доктор психологических наук и доктор медицинских наук, профессор.
 1909
 Вирджиния Апгар (ум. 1974), американский врач-анестезиолог в акушерстве, автор знаменитой шкалы Апгар.
 Роберто Гавальдон (ум. 1986), мексиканский кинорежиссёр и сценарист.
 Янис Грантиньш (ум. 1974), советский и латвийский актёр театра и кино.
 Иван Кузнецов (ум. 1976), киноактёр («Семеро смелых», «Два бойца» и др.), заслуженный артист РСФСР.
 Джессика Тэнди (ум. 1994), американская актриса, обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми» и др.
 1914 — Ходжа Ахмад Аббас (ум. 1987), индийский писатель, сценарист, кинорежиссёр и продюсер.
 1917
 Гвендолин Брукс (ум. 2000), американская поэтесса, лауреат Пулитцеровской премии.
 Дин Мартин (наст. имя Дино Пол Крочетти; ум. 1995), американский певец и актёр итальянского происхождения.
 1920 — Жорж Марше (ум. 1997), французский политик, в 1972—1994 гг. генеральный секретарь Французской компартии.
 1923 — Олег Голубицкий (ум. 1995), актёр театра и кино («Есть такой парень», «Майор Вихрь» и др.), заслуженный артист РСФСР.
 1928 — Джеймс Айвори, американский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, лауреат «Оскара» и др. наград.
 1932 — Юрий Ермолаев (ум. 2017), цирковой артист, дрессировщик, режиссёр, народный артист СССР.
 1933 — Аркадий Арканов (ум. 2015), писатель-сатирик, драматург, эссеист, поэт, актёр, телеведущий, народный артист России.
 1938
 Александр Дольский, советский и российский поэт, композитор, бард и актёр.
 Татьяна Лаврова (ум. 2007), актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.
 1940
 Том Джонс (наст. имя Томас Джон Вудворд), британский эстрадный певец.
 Леонид Кулагин, актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР.
 1942 — Муаммар Каддафи (убит в 2011), ливийский государственный и военный деятель.
 1952
 Дарья Донцова (наст. имя Агриппина Донцова), российская писательница, автор «иронических детективов».
 Лиам Нисон, английский актёр (фильмы «Список Шиндлера», «Роб Рой» и др.).
 Орхан Памук, турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (2006).
 1953
 Яромир Ногавица, чешский поэт, композитор, автор и исполнитель песен.
 Либуше Шафранкова (ум. 2021), чехословацкая и чешская актриса.
 1957
 Александр Маршал, российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен.
 Владимир Симонов, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
 1958 — Принс (полн. имя Принс Роджерс Нельсон; ум. 2016), американский певец, музыкант, композитор, автор песен.
 1960
 Хирохико Араки, японский мангака.
 Татьяна Друбич, советская и российская актриса театра и кино.
 1962 — Наталья Корецкая, советская и российская актриса театра и мюзиклов, певица.
 1963 — Джулиан Лоуэнфельд, американский и российский поэт, драматург, судебный юрист, композитор и переводчик, считающийся одним из лучших переводчиков произведений А. С. Пушкина на английский язык.
 1965 — Михаил Шац, российский телеведущий, шоумен, юморист, актёр театра и кино.
 1967 — Юрий Степанов (погиб в 2010), российский актёр театра и кино («Время танцора», «Война», «Груз 200» и др.).
 1968 — Сара Пэриш, английская актриса.
 1969 — Ким Родс, американская актриса кино и телевидения.
 1970
 Кафу (Маркус Эванжелиста ди Мораес), бразильский футболист, двукратный чемпион мира (1994, 2002).
 Майк Модано, американский хоккеист, серебряный призёр Олимпийских игр (2002).
 1971 — Аня Лундквист, шведская актриса театра и кино.
 1972 — Сергей Чумаков, российский певец, автор песен.
 1975 — Аллен Айверсон, американский баскетболист, бронзовый призёр Олимпийских игр (2004).
 1978
 Мини Анден, шведская фотомодель и актриса.
 Эдриэнн Франц, американская актриса «мыльных опер».
 1979 — Анна Торв, австралийская актриса.
 1981
 Анна Курникова, российская теннисистка и фотомодель.
 Лариса Олейник, американская актриса театра, кино и телевидения.
 1986 
 Глюк’оzа (наст. имя Наталья Ионова), российская поп-певица и актриса.
 Анна Котова, российская актриса театра и кино.
 1988 — Екатерина Макарова, российская теннисистка, олимпийская чемпионка в парном разряде (2016).
 1990
 Игги Азалия (наст. имя Аметист Амелия Келли), австралийская хип-хоп-исполнительница, автор песен.
 Нико Вальтер, немецкий бобслеист, серебряный призёр Олимпийских игр (2018).
 Эллисон Шмитт, американская пловчиха, 4-кратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 1991 — Эмили Ратаковски, американская модель и актриса.

XXI век 
 2002 — Танги Ньянзу, французский футболист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 7 июня

До XIX века 
 555 — Вигилий, 59-й папа римский (537—555).
 1329 — Роберт Брюс (р. 1274), король Шотландии (1306—1329).
 1710 — Луиза де Лавальер (р. 1644), герцогиня, фаворитка короля Франции Людовика XIV.

XIX век 
 1826 — Йозеф Фраунгофер (р. 1787), немецкий физик, оптик, изобретатель.
 1840 — Фридрих Вильгельм III (р. 1770), король Пруссии (1797—1840).
 1843
 Алексис Бувар (р. 1767), французский астроном, директор Парижской обсерватории.
 Фридрих Гёльдерлин (р. 1770), немецкий поэт, философ, переводчик.
 1848 — Виссарион Белинский (р. 1811), русский литературный критик, публицист, философ и демократ.

XX век 
 1905 — Карл Кельнер (р. 1851), австрийский химик и оккультист.
 1924 — Уильям Джеймс Пирри (р. 1847), ирландский кораблестроитель, создатель «Титаника».
 1926 — Николай Чхеидзе (р. 1864), российский и грузинский политический деятель.
 1927 — убит Пётр Войков (р. 1888), революционер, советский политический деятель, дипломатический работник.
 1929 — Алексей Бахрушин (р. 1865), русский купец, коллекционер, меценат, основатель Театрального музея.
 1937 — Джин Харлоу (урожд. Харлин Харлоу Карпентер; р. 1911), американская киноактриса, секс-символ 1930-х гг.
 1945 — Оскар Пауль Дирлевангер (р. 1895), немецкий офицер войск СС, командир 36-й гренадерской дивизии СС «Дирлевангер», военный преступник.
 1948 — Жорж Ю (р. 1858), французский композитор.
 1954 — Алан Матисон Тьюринг (р. 1912), английский математик, разработчик первых вычислительных машин.
 1959 — Пятрас Вайчюнас (р. 1890), литовский поэт и драматург.
 1963 — Сейзу Питтс (р. 1894), американская актриса театра, кино и телевидения.
 1965 — Джуди Холлидэй (р. 1922), американская актриса, обладательница премии «Оскара» и др. наград.
 1966 — Жан Арп (р. 1886), немецкий и французский поэт, художник, скульптор.
 1967
 Сергей Городецкий (р. 1884), русский советский поэт, переводчик.
 Дороти Паркер (р. 1893), американская писательница, поэтесса, журналистка.
 1968 — Фёдор Токарев (р. 1871), русский советский конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда.
 1970 — Эдвард Морган Форстер (р. 1879), английский писатель-прозаик, литературный критик, сценарист, биограф.
 1973 — Александр Пономарёв (р. 1918), советский футболист и футбольный тренер.
 1978 — Рональд Джордж Рейфорд Норриш (р. 1897), английский физико-химик, лауреат Нобелевской премии по химии (1967).
 1980 — Генри Миллер (р. 1891), американский писатель и художник.
 1985 — Джорджия Хейл (р. 1900 или 1905), американская актриса немого кино.
 1993 — погиб Дражен Петрович (р. 1964), югославский и хорватский баскетболист, чемпион мира и Европы.
 1994 —  (р. 1935), английский сценарист, теледраматург и журналист.
 1998 — Тома Нарсежак (при рожд. Пьер Робер Эро; р. 1908), французский писатель и сценарист, автор детективов.

XXI век 
 2013
 Алексей Борзунов (р. 1943), советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, заслуженный артист РФ.
 Пьер Моруа (р. 1928), французский политик, премьер-министр Франции (1981—1984).
 Ричард Рамирес (р. 1960), американский маньяк, серийный убийца.
 2015 — Кристофер Ли (р. 1922), английский актёр театра, кино и озвучивания, певец.

Приметы 
Иван — Медвяные росы. Иван Гусятник. Иванов день.
 С Иванова дня пошли медвяные (вредные) росы. Травы и коренья (лечебные) кладут под Иванову росу.
 Гусятник, завистник птиц. Поздние посевы яровой пшеницы.
 В этот день примечали, если на рябине много цветов — будет хороший урожай хлеба.

См. также

Примечания